Варґа () — діалектна галицько-подільська назва губи́ (множина ва́рґи).
 Варґа () — варіант написання угорського прізвища Варга.